Byssophytum är ett släkte av svampar. Byssophytum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Byssophytum